Als algemeen concept: Nationale eenheid (begrip)

Een politieke partij of alliantie:
Nationale Eenheid (Albanië), politieke partij in Albanië sinds 2005
Nationale Eenheid (Armenië), politieke partij in Armenië sinds 2003
Nationale Eenheid (Bolivia)
Nationale Eenheid (Ierland), politieke studiegroep in Ierland in de jaren 1950 en 1960
Nationale Eenheid (Peru), politieke alliantie in Peru van 2000 tot 2008
Nationale Eenheid (Noorwegen), fascistische partij van 1933 tot 1945
Nationale Eenheid (Uruguay)
Nationale Eenheid (Venezuela), een politieke alliantie in Venezuela sinds 2008